Podsavezna liga Zagrebačkog nogometnog podsaveza (Podsavezna liga Zagreb) je bila liga 4. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1960./61. 
Sudjelovalo je ukupno 14 klubova, a prvak je bila "Šparta" iz Zagreba.

Ljestvica 
{| class="wikitable" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Šparta Zagreb ||22 ||13 ||5 ||4 ||63 ||29 ||31 
|-
|2. ||Poštar Zagreb ||22 ||11 ||6 ||5 ||50 ||31 ||28 
|-
|3. ||Sloga Zagreb ||22 ||9 ||8 ||5 ||43 ||29 ||26 
|-
|4. ||Sava Zagreb ||22 ||10 ||6 ||6 ||40 ||30 ||26 
|-
|5. ||Maksimir Zagreb ||22 ||9 ||5 ||8 ||33 ||40 ||23 
|-
|6. ||Savica Zagreb ||22 ||9 ||3 ||10 ||37 ||31 ||21 
|-
|7. ||Dubrava Zagreb ||22 ||6 ||8 ||8 ||33 ||45 ||20 
|-
|8. ||Mladost Zagreb ||22 ||8 ||3 ||11 ||39 ||44 ||19 
|-
|9. ||Sloboda Podsused ||22 ||7 ||4 ||11 ||40 ||49 ||18 
|-
|10. ||Elektrosond Zagreb ||22 ||7 ||4 ||11 ||33 ||51 ||18 
|-
|11. ||Crvena zvijezda Donji Laduč ||22 ||6 ||5 ||11 ||35 ||45 ||17 
|-
|12. ||Prvomajska Zagreb ||22 ||6 ||5 ||11 ||31 ||53 ||17 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="center"|'izvan konkurencije 
|-
| ||Lokomotiva II Zagreb ||26 ||22 ||1 ||3 ||94 ||24 ||45 
|-
| ||Zagreb II ||26 ||11 ||5 ||10 ||57 ||46 ||27 
|}
 "Lokomotiva II" i "Zagreb II"'' nastupali van konkurencije
 Podsused danas dio Zagreba

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 Zagrebačka zona 1960./61.

Izvori 
 nk-maksimir.hr, NK "Maksimir" - Podsavezna liga 1960./61. , pristupljeno 13. prosinca 2017.

1960-61
1960-61
Zagreb-1